Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 2004.

Titelverteidiger waren Sébastien Lareau und Daniel Nestor. Das Finale bestritten Fernando González und Nicolás Massú gegen Nicolas Kiefer und Rainer Schüttler, welches González und Massú in fünf Sätzen gewannen. Einen Tag später gewannen sie zudem die Bronze- bzw. Goldmedaille im Einzel. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Mario Ančić und Ivan Ljubičić in drei Sätzen gegen Mahesh Bhupathi und Leander Paes.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
2004
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Marousi